Ла-Совта́-дю-Дро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Бордо, 55 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 240 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 529,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки

Посилання 
 Ла-Совта-дю-Дро на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Совта-дю-Дро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна